Majavarivier (Jylhärivier); zijrivier van de Jylhärivier in Noord Zweden
Majavarivier (Muonio); zijrivier van de Muonio in Noor Zweden
Majavarivier (Saankirivier); zijrivier van de Saankirivier eveneens Noord Zweden.

Majava is Fins voor bever.